Masia: El Samont, antiga masia situada al massís del Montseny, dins del municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental).
 Muntanyes:
 Turó del Samont, muntanya al massís del Montseny, al municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental).
 Tuc de Samont o Tuc de Somont, muntanya del municipi de Vielha e Mijaran (Vall d'Aran).
 Font: Font Fresca del Samont, font del massís del Montseny al municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental).

El Samont és la contracció de l'article femení salat LA i del nom MUNTANYA.